Красноярцев — фамилия; имеет женскую форму Красноярцева.
 Красноярцев, Владимир Сергеевич (1937—2018) — российский тромбонист, народный артист Российской Федерации (1998).
 Красноярцев, Георгий Дмитриевич (ум. 1918) — сотник Императорской армии, подъесаул Белого движения, посмертно награждён орденом Святого Георгия 4 степени.
 Красноярцев, Дмитрий Матвеевич (1865—1920) — участник Гражданской войны, войсковой старшина, генерал-майор Белой армии; возглавлял отряд, отбивший у большевиков Оренбург.